Канпу́р (, ,  , до 1948 — Cawnpore) — один из наиболее населённых городов Индии в штате Уттар-Прадеш.

Расположен на реке Ганг к югу от Лакхнау. Важный центр машиностроительной, текстильной, электронной, металлургической и химической промышленности. Занимает площадь около 1000 км², население — 2,92 млн жителей (по состоянию на 2011 г.). В городе находится несколько десятков разнопрофильных вузов.

Этимология 
Считается, что название города произошло от Канхияпур — город Канхия (Кришны). Со временем это название сократилось до Канхапур, а впоследствии и до Канпур. Другие связывают название города с героем Махабхараты Карной, который, как считается, был первым правителем этих мест.

История 

В 1207 году раджа Канти Део из Праяга основал поселение Кохна, позднее получившее известность как Канпур. В течение длительного периода времени Канпур развивался как пригород Каннауджа. До первой половины XVIII века Канпур оставался незначительным поселением.

С 1773 по 1801 год этот район входил в состав Ауда. В этот период в Канпуре начали обосновываться европейские предприниматели. В целях защиты своих интересов европейскими предпринимателями в 1778 году были сформированы Силы самообороны Авада. В 1801 году Канпур согласно условиям договора с навабом Ауда Саадат Али Ханом перешёл под контроль Британской Ост-Индской компании.

Канпур стал одним из важнейших мест расквартирования британских колониальных войск. В гарнизоне Канпура размещалось до 7000 солдат. 24 марта 1804 года образован округ Канпур. В 1854 году было завершено строительство Гангского канала.

В 1857 году во время восстания сипаев более 900 британцев были осаждены внутри укреплений в течение 22 дней. Они сдались с условием, что им будет обеспечен отход вниз по реке к Аллахабаду. Неизвестно по чьей вине во время отступления британских войск раздался первый выстрел, но в результате отступавшие были либо убиты, либо захвачены в плен. 200 женщин и детей, сопровождавших отступающие войска были захвачены в плен, а впоследствии казнены в Бибигхаре. Канпурский инцидент и схожие события в других местах стали поводом для ответной неограниченной реакции со стороны британских войск.

Британской администрацией после восстановления контроля над городом Бибигхар был разобран (что?), а на его месте построен мемориал, а 1862 году освящён собор Всех Святых.

После 1857 года Канпур стал важным центром кожаной и текстильной промышленности. В 1860 году в Канпуре была открыта государственная фабрика по производству конской сбруи и сёдел, поставлявшая изделия из кожи для армии. Первая текстильная фабрика была открыта в 1862 году. С 1930 по 1970 год здесь размещалась штаб-квартира Британской индийской корпорации.

Физико-географическая характеристика 
Канпур, вместе с Аллахабадом и Фатехпуром, является частью нижнего Доаба — региона, ограниченного двумя главными реками Индии — Гангом с северо-востоке и Ямуной (река Панду) с юга. Канпур расположен в пределах Индо-Гангской равнины. Канпур расположен на правом, высоком берегу реки Ганг и поэтому не подвержен наводнениям.

Климат 
Для Канпура характерна атипичная версия влажного субтропического климата, который в некоторой степени напоминает климат Дели. В отличие от местностей с влажным субтропическим климатом для Канпура характерны длинное и жаркое лето, мягкая и сравнительно короткая зима, пыльные бури и муссонный сезон. Зимой температура в Канпуре может опускаться до 0,0 °C, а летом воздух может прогреваться до 48 °C. В декабре и январе на город опускается густой туман, следствием которого являются транспортные заторы и задержки в движении транспорта. Летняя жара усиливается пыльными бурями и ветром Лу, что более характерно для пустынь. Большая часть осадков выпадает в течение муссонного сезона, с июля по сентябрь. В то же время эти особенности климата позволяют получать в течение года три урожая. Лучшее время для посещения Канпура — периоды с октября по ноябрь и с февраля по март. За историю метеонаблюдений в городе не выпадал снега, но отмечались случаи выпадения града. Наиболее часто пыльные бури отмечаются с апреля по июнь. Пыльные бури нередко приводят к сильному загрязнению воздуха и создают угрозу для здоровья. Иногда скорость ветра может достигать 100 км/ч. Норма осадков — 885 мм в год.

Население 
Современное население города (по переписи 2011 года) составляет 2 920 067 человек. Большинство горожан — выходцы из центральных и западных районов Уттар-Прадеш, кроме того проживают также бенгальцы, пенджабцы и др. Индуизм исповедуют 76 % населения, мусульмане составляют около 16 %. Имеются небольшие группы сикхов, джайнистов, христиан и буддистов. По данным на 2001 год, уровень грамотности в Канпуре составлял 70,36 % (60,25 % у женщин и 71,92 % у мужчин).

На протяжении всего XX века отмечен крайне высокий прирост населения, особенно в последние десятилетия. За 60 лет с 1901 до 1961 года население увеличилось почти в 5 раз со 197 тыс. до 884 тыс. человек. Наиболее распространённый язык — хинди, распространены также английский, урду, бенгали.

Экономика 
Канпур имеет ВВП — $20 млрд , что делает его 10-м городом в Индии по этому показателю, сразу после Сурата с его ВВП — $22 млрд. Канпур — один из крупнейших производителей текстиля и изделий из кожи, которые в большом объёме идут на экспорт. Кроме того развито производство удобрений, химикатов, двухколёсных транспортных средств, мыла, машиностроение.

Образование 
Канпур — крупный центр образования в северной Индии. Основные образовательные учреждения включают: Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University (бывший Kanpur University), основанный в 1966 году; Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology; Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial Medical College (GSVM); Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur) и др.

Транспорт 

Канпур хорошо соединён железными дорогами со всеми крупными городами северной Индии (Горакхдхам Экспресс). В пределах города находится 12 железнодорожных станций, крупнейшая из которых — Канпур Центральный (Kanpur Central). Существует проект по постройке в Канпуре метрополитена, предполагается, что система начнёт действовать с 2014 года, первая часть будет включать 76 км путей, 5 линий и 76 станций.

Через город проходят хайвэи: NH 2 (Агра — Канпур — Аллахабад), NH 25 (Лакнау — Канпур — Джханси), NH 86 (Канпур — Хамирпур — Бхопал), NH 91 (Алигарх — Каннаудж — Канпур).

Канпурский аэропорт расположен примерно в 13 км от центра города, совершаются регулярные рейсы в Дели, Бомбей, Калькутту, Бангалор, Ченнаи, Аллахабад и др. Ближайший международный аэропорт находится в Лакхнау, около 80 км от Канпура.

С июня 1907 по май 1933 года в Канпуре имелась трамвайная система.

С 29 декабря 2021 года действует городской метрополитен.

Примечания

Ссылки 

 
 Industrial city Kanpur at its deathbed
 Kanpur city portal
 Kanpur Dehat portal
 Kanpur Satellite Map
 Kanpur public portal

 
Города-миллионеры Индии